Dorfkirche Bergholz steht für:
 Dorfkirche Bergholz (Bad Belzig) im Ortsteil Bergholz der Stadt Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dorfkirche Bergholz-Rehbrücke im Ortsteil Bergholz-Rehbrücke der Gemeinde Nuthetal im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
Siehe auch:
 Kirche Bergholz in der Gemeinde Bergholz im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Berkholz im Ortsteil Berkholz der Gemeinde Boitzenburger Land in Brandenburg